Giuseppe Campione (politico)
Giuseppe Campione (calciatore)